Кумалыр — село в Шебалинском районе Республики Алтай России. Входит в состав Дъектиекского сельского поселения.

География 
Расположен в горно-степной зоне северо-западной части Республики Алтай и находится вблизи реки Сема и места впадения в неё р. Верхний Кумалыр.
Абсолютная высота 1076 метров выше уровня моря
.

Уличная сеть
состоит из трёх географических объектов: Молодежный пер., ул. Заречная и ул. Центральная

История

Население

Инфраструктура

Транспорт 
Стоит на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» (внутри села именуется «Центральная улица»). Остановка общественного транспорта «Кумалыр».

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района